Storfjord steht für:

Gemeinden
 Storfjord (Kommune), eine Kommune in Troms (Nordnorwegen)

Fjorde
 Storfjord (Sunnmøre), ein Fjord in Møre og Romsdal
 Storfjord i Ørsta, ein Unterast des vorigen
 Storfjorden (Frøya), ein Fjordarm des Frøyfjords in Trøndelag
 Storfjord (Brønnøy), ein Arm des Velfjords in Nordland
 Storfjord (Vestvågøy), der innerste Teil des Finnstadpollen in den Lofoten
 Storfjord (Lyngen), ein Teil des Lyngenfjords in Troms
 Storfjord (Lebesby), ein Seitenarm des Laksefjords in der Finnmark
 Storfjord, ein zweiter Name für den Indre Torskefjord in der Finnmark
 Storfjord (Spitzbergen), eine Meeresstraße in Spitzbergen

Seen
 Storfjorden, ein Teil des Sees Tyrifjord in Buskerud
 Storfjord (Vestre Slidre), ein See in Oppland
 Storfjord (Gloppen), ein See in Sogn og Fjordane

Sonstiges
 Storfjord (Claim), ein Claim der norwegischen Regierung auf Spitzbergen
 Name einer norwegischen Fähre, siehe SKS 116